Karl Silberbauer (1911-1972), officier et policier autrichien, notamment connu pour avoir procédé à l'arrestation d'Anne Frank ;
 Michael Silberbauer (né en 1981), footballeur danois.